Хіо́на ()

 німфа, дочка Борея, мати Евмольпа від Посейдона;
 мати Одіссеєвого діда Автоліка (від Гермеса) та Філамона (від Аполлона); вважала себе вродливішою від Артеміди, за що богиня вбила її;
 за однією з версій, мати Пріапа.